Swingers ist der Titel folgender Filme:

 Swingers (1991), italienischer Film des Regisseurs Pino Quartullo aus dem Jahr 1991
 Swingers (1996), US-amerikanischer Film des Regisseurs Doug Liman aus dem Jahr 1996
 Swingers (1998), französischer Film des Regisseurs David Gilbert aus dem Jahr 1998
 Swingers – Geheime Leidenschaft, US-amerikanischer Film des Regisseurs Jay Madison aus dem Jahr 1999
 Swingers – Ein unmoralisches Wochenende, niederländischer Spielfilm des Regisseurs Stephan Brenninkmeijer aus dem Jahr 2002

Siehe auch:
 Swinger (Begriffsklärung)
 Swing